Jan Weyssenhoff ist der Name folgender Personen:

* Jan Weyssenhoff (General) (1774–1848), polnischer General
 Jan Weyssenhoff (Physiker) (1889–1972), polnischer Physiker